

Toponyme 
 Sionne est une commune française située en Lorraine, dans le département des Vosges

Hydronymes 
 La Sionne est un ruisseau français du Massif central, affluent de l'Auze et sous-affluent de la Dordogne
 La Sionne est une rivière suisse du canton du Valais, affluent du Rhône